Sant'Antimo, en Italie, peut faire référence à des :

Toponymes
 Sant'Antimo, village de Campanie, près de Naples.

Patronymes de saints 

Sant'Antimo di Nicomedia (†303), martyrisé en Nicomédie, célébré le 27 avril
Sant'Antimo (mort en 303), religieux paleochrétien et martyre célébré le  11 mai
Sant'Antimo (mort en 303), martyr avec les saints  Euprepio, Leonzio, Côme et Damien, célébré la  27 septembre
 Le Bienheureux Antimo da Urbino, célébré le 6 février

Lieux de cultes
 l'abbaye de Sant'Antimo, une abbaye cistercienne près de Montalcino, 
La cathédrale  Sant'Antimo de Piombino
La Chiesa di Sant'Antimo sopra i Canali à Piombino

Autres acceptions
Le Sant'Antimo rosso, vin rouge de DOC